Paul Hébert (1924–2017) kanadai színész
Paul Hébert (1971–) kanadai zenész